A competição de duplas quad do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 2 e 5 de setembro no Eton Manor, em Londres.

Calendário

Cabeças de chave
  /  (Medalhistas de prata)
  /  (Medalhistas de ouro)

Resultados

Ligações externas
 

Eventos do tênis em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012